Новоросси́йское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новороссийское — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Новороссийское — название села Акжар Хромтауского района Актюбинской области до 1999 года.

Россия 
 Новороссийское — село в Ольховском районе Волгоградской области.
 Новороссийское — село в Здвинском районе Новосибирской области.
 Новороссийское — село в Алтайском районе Хакасии.

Украина 
 Новороссийское — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Новороссийское — село в Скадовском районе Херсонской области.

См. также 
 Новороссийск (значения)
 Новороссийский
 Новороссийка
 Новороссийское морское пароходство
 Новороссийское сельское поселение
 Новороссийское шоссе